Па́нчо () — испанское имя.
 Панчо Вилья — один из лидеров повстанцев во время Мексиканской революции.
 Панчо Вилья (боксёр) — филиппинский боксёр-профессионал выступавший в 1910-1920-х годах.
 Панчо (торт) — популярный торт московской компании Фили-Бейкер.

См. также 
 Франсиско — полная форма имени.
 Пако — другая форма того же имени.